Paul Müller kan avse en av följande personer:

 Paul Hermann Müller, läkare och nobelpristagare (1899 - 1965)
 Paul Müller (orgelbyggare), tysk orgelbyggare i Stockholm 1607/1631
 Paul Müller (skådespelare), från Schweiz (1923- )